

Codici 
 HOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Komako (Papua Nuova Guinea)
 hoc – codice ISO 639-3 della lingua ho

Letteratura 
 Hoc – personaggio del poema Beowulf